Ви́ктори ():

Носители фамилии 
  (1880—1946) — ирландский политик, член Палаты представителей (1927, 1933—1943).
  (1921—1995) — ирландский композитор, музыкальный руководитель RTÉ (1967—1982), председатель Международной трибуны композиторов (1981—1983).
 Виктори, Крейг (род. 1980) — австралийский игрок в хоккей на траве.
  (род. 1958) — французский политик, член Национального собрания (с 2017).

Спортивные клубы 
 «Виктория» или  — гаитянский футбольный клуб из Порт-о-Пренс.
  — мальдивский футбольный клуб из Мале.

См. также 
 
  (значения)